Владиславлев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Владиславлев, Игнатий Владиславович (наст. фам. Гульбинский; 1880—1962) — советский библиограф.
 Владиславлев, Михаил Иванович (1840—1890) — российский философ, ректор Санкт-Петербургского университета.
 Владиславлев, Пётр Петрович (1876—1917) — контр-адмирал, командир дивизии подводных лодок Балтийского флота Российской империи
 Владиславлев, Сергей Владимирович (1883—1972) — математик, профессор, заведующий кафедрой высшей математики Института нефтяной и газовой промышленности, депутат Моссовета.

См. также 
 Владиславлевы — нетитулованный русский дворянский род.